Uranos () stellt in der griechischen Mythologie den Himmel in Göttergestalt dar und herrscht in der ersten Generation über die Welt.

Der Erste 
Uranos ist einer der Protogenoi, der ältesten Götter der Elemente und der Erstgeborene der Gaia („Erde“), den sie ohne Begattung durch Eros im Schlafe hervorbrachte, „dass er sie immer umgebe und dass er auf ewige Zeit der seligen Götter sichere Wohnung sei“. Mit Uranos kam das männliche Element in die Welt.

Andere Quellen behaupten eine andere Herkunft von Uranos:
 Akmon (Alkman, Fragment 61; Kallimachos, Fragment 498). Dementsprechend der Beiname Akmonides () und mit einem etymologischen Spiel zu akámatos wird Uranos „der Unermüdliche“; siehe auch den Artikel Akmonides
 Aether und Gaia (Titanomachia Fragment 2)
 Aether und Hemera (Hyginus in seinem Vorwort und Cicero in seinem Werk De Natura Deorum)
 Nyx (entsprechend den Orphik-Hymnen war Uranos der Sohn der personifizierten Nacht)

Der Schöpfungsmythos 

Mit seiner Mutter Gaia hatte Uranos viele Nachkommen: zwölf Titanen, drei Kyklopen und drei Hekatoncheiren. Alle diese Kinder waren ihm verhasst, er verbarg sie in der Tiefe der Erde, im Tartaros. Diese böse Tat erfreute ihn, so erzählt es Hesiod. Und sie erboste Gaia, die daraufhin den „grauen Stahl“ (Adamas, das „Unbezwingliche“, dem Menschen nicht zugängliche Metall) hervorbrachte, um daraus eine gewaltige Sichel zu fertigen und ihre Söhne anstiftete, den Vater zu bekämpfen. Alle erschraken. Doch der Titan Kronos erklärte sich schließlich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, da Uranos tatsächlich als erster eine schändliche Tat begangen habe, indem er seine Kinder im Tartaros einsperrte.

Als sich Uranos das nächste Mal mit Gaia vereinigen wollte, entmannte ihn Kronos mit dieser Sichel. Uranos verfluchte den Sohn, der ihn verraten hatte, dass ihm dasselbe geschehen möge und er von seinen eigenen Kindern hintergangen werde. Aus den Blutstropfen, die auf die Erde fielen, gebar Gaia die drei Erinnyen (Furien), die Giganten und die Meliaden (Meliai – die Melischen Nymphen – Eschennymphen – Dryaden). Seither verfolgen die Erinnyen jede Verletzung mütterlicher Ansprüche, selbst wenn diese nicht gerechtfertigt sind, in weiterer Folge aber auch jede Verletzung einer Rangordnung, die durch eine Blutsverwandtschaft bedingt ist.

Aus dem Samen des abgeschnittenen Geschlechtsteils, welches ins Meer fiel, entstand Aphrodite, die somit älteste olympische Göttin. Nach Homer ist Aphrodite allerdings die Tochter des Zeus und der Dione. Kronos übernahm die Weltherrschaft, bis auch er von seinem Sohn Zeus gestürzt wurde.

Mit der Erzählung der Entmannung des Uranos nimmt die Urzeugung zwischen Himmel und Erde in der griechischen Mythologie ihr Ende; Uranos selbst spielt in den weiteren Erzählungen keine Rolle mehr. Von seinen Nachkommen haben die Titanen die größte Bedeutung, denn von ihnen stammen auch die späteren olympischen Götter ab.

Abkömmlinge 
 mit Gaia
 Titanen
 Okeanos
 Tethys ♀
 Koios
 Phoibe ♀
 Hyperion
 Theia ♀
 Iapetos
 Themis ♀
 Krios
 Mnemosyne ♀
 Kronos
 Rhea ♀
 Kyklopen
 Brontes
 Steropes
 Arges
 Hekatoncheiren
 Briareos
 Kottos
 Gyes
 keine direkte Mutter
 Aphrodite
 Erinyen
 Alekto
 Megaira
 Tisiphone
 Giganten
 Alkyoneus
 Athos
 Klytios
 Enkelados
 Porphyrion
 Echion
 Theodamas
 Meliaden

Stammbaum der Titanen

Literatur 
 Hartmut Erbse: Orientalisches und Griechisches in Hesiods Theogonie. In: Philologus. 108, Berlin 1964, S. 2–28.

Weblinks 

 Uranos im Theoi Project (englisch)

Einzelnachweise 

Griechische Gottheit
Protogenos
Männliche Gottheit
Himmelsgottheit